Pessoas
Clive Burr, ex-baterista inglês.
Aaron Burr, militar e político dos Estados Unidos.
Raymond Burr, ator canadense naturalizado estadunidense.
Richard Burr, um senador americano.
George Lincoln Burr, historiador, diplomata, escritor e educador estadunidense.
Amelia Burr, escritora e poetisa estadunidense.
Joseph Burr Tyrrell, geólogo, cartógrafo, explorador, historiador e consultor de mineração canadense.

Lugares
Burr Oak (Michigan), cidade localizada no estado americano de Michigan.
Burr Ridge, cidade localizada no estado americano de Illinois.
Burr Oak (Kansas), cidade localizada no estado americano de Kansas.
Burr (Nebraska), cidade localizada no Estado americano de Nebraska.

Desambiguação